Сезон футбольной Лигильи Пре-Либертадорес Уругвая 1987 года. В розыгрыше участвовали лучшие клубы Примеры того же года, кроме Пеньяроля, выигравшего Кубок Либертадорес в данном сезоне. Чемпион и вице-чемпион квалифицировались в Кубок Либертадорес 1988.

Таблица

Матчи

Тур 1
Белья Виста 1-1 Ривер Плейт
Уондерерс 2-1 Прогресо
Дефенсор 0-0 Насьональ

Тур 2
Насьональ 2-1 Прогресо
Ривер Плейт 2-2 Дефенсор
Уондерерс 0-0 Белья Виста

Тур 3
Белья Виста 2-1 Прогресо
Дефенсор 0-0 Уондерерс
Насьональ 1-1 Ривер Плейт

Тур 4
Насьональ 4-2 Белья Виста
Уондерерс 2-0 Ривер Плейт
Дефенсор 2-0 Прогресо

Тур 5
Ривер Плейт 6-1 Прогресо
Белья Виста 2-0 Дефенсор
Уондерерс 1-0 Насьональ

Матч за 2-ю путёвку
Насьональ 2-0 Дефенсор

Ссылки
 результаты турниров до 2003 года на RSSSF

Лигилья Уругвая